Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Viking Classic Birmingham) van 2021 vond plaats van 14 tot en met 20 juni 2021 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 39e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

De Tunesische Ons Jabeur speelde in beide finales. Zij won die in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Ons Jabeur uit Tunesië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Russin Darja Kasatkina in twee sets. Jabeur wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hsieh speelde samen met Elise Mertens met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Ons Jabeur en Ellen Perez.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Marie Bouzková en Lucie Hradecká won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Ons Jabeur en Ellen Perez in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Hradecká had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Bouzková geen.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Birmingham 2021
Birmingham